Apfelallee steht für:
 Apfelallee (Angermünde), siehe Liste der Baudenkmale in Angermünde
 Apfelallee (Bremen), siehe Gut Holdheim
 Apfelallee (München)
Siehe auch:
 Apfelstraße